Иммобилайзер — это электронное устройство, приспособленное к автомобилю, которое предотвращает запуск двигателя, если отсутствует правильный ключ.
 Иммобилайзер (иммобилизатор) в медицине — то же самое, что шина.

См. также 
 Иммобилизация